Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 
 

 

 52e régiment d'artillerie
 52e régiment d'infanterie
 52e régiment d'infanterie coloniale
 52e régiment d'infanterie territoriale
 52e régiment de marche
  de tirailleurs indochinois (ou  de mitrailleurs indochinois)

Homonymie d'unités militaires